Dima kan syfta på:

Geografi

Komorerna 

 Dima (ort), Grande Comore,

Spanien 

 Dima (kommun), Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Komorernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar